Rennert ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Rennert (* 1973), deutscher Klarinettist, Komponist und Arrangeur
 Günther Rennert (1911–1978), deutscher Opernregisseur und Intendant
 Hellmut H. Rennert (* 1939), deutsch-amerikanischer Germanist
 Helmut Rennert (1920–1994), deutscher Psychiater 
 Hugo Albert Rennert (1858–1927), US-amerikanischer Romanist und Hispanist
 Ira Rennert (* 1934), US-amerikanischer Unternehmer
 Jürgen Rennert (* 1943), deutscher Schriftsteller
 Klaus Rennert (* 1955), Präsident des Bundesverwaltungsgerichts und Honorarprofessor in Freiburg
 Louis Rennert (1880–1944), Landtagsabgeordneter im Freistaat Sachsen-Meiningen sowie dem Land Thüringen
 Martin Rennert (* 1954), Musiker und seit 2006 Präsident der Universität der Künste Berlin
 Peter Rennert (1934–2018), deutscher Physiker
 Torsten Rennert, deutscher Schauspieler
 Uli Rennert (1960–2021), deutsch-österreichischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Wolfgang Rennert (1922–2012), deutscher Dirigent

Rennert bezeichnet:

 Rennert (North Carolina), eine Stadt in den Vereinigten Staaten